Unfaithful bezeichnet:
 den Originaltitel des Films Untreu
 ein Lied von Rihanna, siehe Unfaithful (Lied)